Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 начался 26 марта 2015 и закончится 15 ноября 2016 года. В нём участвуют 52 сборные, соревнующиеся за 11 мест в финальном раунде.

Корзины

Групповой этап 
Матчи отборочного раунда играются с марта 2015 года. Девять победителей групп выходят напрямую в финальную стадию, а четыре лучшие команды среди занявших вторые места примут участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах. Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 разница мячей;
 количество голов;
 количество голов на выезде;
 рейтинг «фэйр-плей»;
 жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 разница мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых голов в матчах между данными командами;
 количество голов в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых голов;
 жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа 1 

Источник: УЕФА

Группа 2 

Источник: УЕФА

Группа 3 

Источник: УЕФА

Группа 4 

Источник: УЕФА

Группа 5 

Источник: УЕФА

Группа 6 

Источник: УЕФА

Группа 7 

Источник: УЕФА

Группа 8 

Источник: УЕФА

Группа 9 

Источник: УЕФА

Сравнение команд, занявших вторые места в группах

Стыковые матчи 
Жеребьёвка стыковых матчей прошла в Ньоне, 14 октября 2016 года. Матчи прошли 11 и 15 ноября 2016 года.

|}

Квалифицировавшиеся команды 

(Жирным шрифтом выделены года, в котором команды становилась чемпионом. Курсивом - команда была организатором)

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017